E2 steht für:
 den Tisch und Designerklassiker „E2“ von Adam Wieland und Egon Eiermann
 E2 (Tastaturbelegung), eine deutsche Standard-Tastaturbelegung gemäß DIN 2137:2018-12
 eine Eliminierungsreaktion
 den Europäischen Fernwanderweg E2
 das Mobilfunknetz von Telefónica Germany / O2 (ehemals VIAG Interkom)
 einige Flugzeugtypen: Grumman E-2, Pfalz E.I-VI, Taylor E-2
 die Fluglinie Eurowings Europe (Österreich) nach IATA-Code, die österreichische Schwesterngesellschaft der Eurowings
 eine japanische Zugreihe: Shinkansen-Baureihe E2
 eine Umgebungsklasse für Trockentransformatoren, siehe Gießharztransformator#Umgebungsklassen E0 – E3
 ein in der Fleischindustrie übliches Format für Transportkisten (Fleischkisten)

e2 steht für:
 BYD e2, ein Elektroauto von BYD Auto

E² steht für:
 E², ein Album von Eros Ramazzotti

E2 steht für:
 das Sexualhormon Estradiol
 Prostaglandin E2
 das Enzym Dihydrolipoyl-Transacetylase (E2-Untereinheit des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes)
 Everything2, eine Online-Community
 die Type E2 der Wiener Straßenbahn

E2